Tafna steht für:

 Oued Tafna, Fluss in Algerien
 Tafna (Yavi), Ort in Argentinien
 Vertrag von Tafna, algerisch – französischer Vertrag von 1837